Чемпионат Туркмении по футболу 2007 — 15-й независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 8 команд. Чемпионом впервые стал «Ашхабад».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2007 на сайте rsssf.com

2007
Футбол в Азии в 2007 году
2007 год в Туркменистане